91024 Széchenyi – asteroide della fascia principale
  Bagni Széchenyi – bagni termali di Budapest 
  István Széchenyi – politico, scrittore, nobile e teorico ungherese